María del Mar es un nombre de mujer que hace referencia a varios artículos:

Personajes con ese nombre
 Véase también: 
 Véase también:

Actrices
Maria del Mar (Madrid, 1964), es una actriz de televisión canadiense de origen español;
Marimar Vega (México D F, 1983), es una actriz mexicana;
María del Mar Tovar Gómez, es una actriz colombiana;
Mariadelmar Ochoa Moreno, es una cantante, actriz y Empresaria colombiana.

Cantantes
Maria del Mar Bonet (Palma de Mallorca, 1947), es una cantautora española en lengua catalana;
María del Mar Rodríguez Carnero (Málaga, 1975), conocida artísticamente como La Mari, es una cantante española miembro del grupo Chambao;
María del Mar Fernández (Cádiz, 1978), es una cantante española de flamenco.
María del Mar Ochoa  (Cúcuta,Colombia, 1987), es una cantante, actriz y Empresaria colombiana

Deportistas
María del Mar Alcíbar (n. 1971), es una deportista española que compitió en judo;
María del Mar Olmedo (Almería, 1983), es una deportista española que compitió en judo adaptado.

Políticas
María del Mar Julios (Las Palmas, 1958), es una política española de Coalición Canaria (CC);
María del Mar Arnáiz (Burgos, 1966), es una política española del Partido Socialista Obrero Español (PSOE);
María del Mar Blanco (Ermua, 1974), es una política española del Partido Popular (PP);
María del Mar García (Barcelona, 1977) es una filóloga y política española de Podemos.

Arquitectura

Iglesias
Basílica de Santa María del Mar, es una basílica menor situada en la ciudad de Barcelona, España.

Telenovelas
María del Mar, telenovela venezolana;
Marimar, telenovela mexicana;
MariMar, telenovela filipina.

Véase también

Otros artículos

 María
 Mar